Ghosts:

 Ghosts — 14-й студийный альбом Rage.
 Ghosts — сингл группы Ladytron.
 Ghosts — альбом фри-джазового саксофониста Альберта Эйлера.
 Ghosts I–IV — шестой полноформатный и седьмой студийный альбом американской индастриал-группы Nine Inch Nails.
 Ghosts’n Goblins — компьютерная игра 1985 года в жанре платформер, разработанная Capcom для аркадных автоматов.